Het WTA-toernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2003 werd gespeeld van 21 tot en met 27 juli 2003. Het tennistoernooi vond plaats in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel was Serena Williams oorspronkelijk het eerste reekshoofd, maar zij moest zich in laatste instantie terugtrekken met een knieblessure. Kim Clijsters won voor de tweede keer in haar carrière het toernooi nadat ze in de finale de Amerikaanse Jennifer Capriati versloeg in drie sets. In het dubbelspel haalde het duo Cara Black/Lisa Raymond het van Cho Yoon-jeong en Francesca Schiavone.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2003
Stanford